Уве-Йенс Май (; , Варшава) — немецкий конькобежец, двукратный олимпийский чемпион, рекордсмен мира.

Уве-Йенс Май был одним из сильнейших конькобежцем спринтером конца 1980-х — начала 1990-х годов.

Уве-Йенс Май был чемпионом ГДР в спринтерском многоборье в 1986 и 1991 годах, а также пятикратным чемпионом ГДР на дистанции 500 метров (1984, 1987, 1989, 1990 и 1992 годы) и чемпионом на дистанции 1000 метров в 1989 году.

С 1989 по 1991 годы Май трижды выигрывал кубок мира на дистанции 500 метров и дважды на дистанции 1000 метров в 1989 и 1990 годах.
В 1989 и в 1991 годах Май занимал вторые места на спринтерском чемпионате мира, оба раза уступив советскому конькобежцу Игорю Железовскому.

Впервые Май принял участие в олимпийских играх в Сараево в 1984 году. Он занял восьмое место на дистанции 500 метров и двадцать пятое на дистанции 1000 метров.

Накануне зимней олимпиады в Калгари, Май занял второе место на спринтерском чемпионате мира, пропустив вперёд своего основного конкурента американца Дэна Дженсена. Однако Дженсен не смог участвовать в соревнованиях олимпиады из-за трагедии в его семье.

На Зимних Олимпийских играх 1988 года в Калгари Уве-Йенс Май завоевал золотую медаль на дистанции 500 метров и серебряную на дистанции 1000 метров. На этой олимпиаде он выступал за команду ГДР. В забеге на 500 метров Май установил мировой рекорд — 36,45 секунды, который продержался четыре года, и который он сам превзошёл в 1992 году в Давосе. Дистанцию 1000 метров Май пробежал с личным рекордом (1:13,11), но этого хватило лишь для серебряной медали. Золото досталось советскому конькобежцу Николаю Гуляеву.

За месяц до начала Олимпийских игр в Альбервилле (19 января 1992 года) Май превзошёл свой мировой рекорд четырёх летней давности — 36,43. Но, буквально через неделю этот рекорд улучшил постоянный конкурент Мая американец Дэн Дженсен — 36,41 секунды. Оба конькобежца были главными претендентами на золото Альбервилля. На олимпиаде в Альбервилле дистанцию 500 метров вновь выиграл Уве-Йенс Май. На этот раз он выступал уже за команду объединённой Германии.

После Олимпиады 1992 года Май закончил свою карьеру конькобежца.

Мировые рекорды 
Уве-Йенс Май установил два мировых рекорда на дистанции 500 метров:
 500 метров — 36,45 (14 февраля 1988 года, Калгари)
 500 метров — 36,43 (19 января 1992 года, Давос)

Лучшие результаты 
Лучшие результаты Уве-Йенса Мая на отдельных дистанциях:
 100 метров — 9,78 (12 марта 1991 года, Херенвен)
 500 метров — 36,43 (19 января 1992 года, Давос)
 1000 метров — 1:13,11 (18 февраля 1988 года, Калгари)
 1500 метров — 2:02,27 (6 января 1985 год, Инсбрук)
 3000 метров — 4:35,94 (27 февраля 1982 год, Инсбрук)
 Сумма спринтерского многоборья — 146,770 (26 февраля 1989 года, Херенвен)

Ссылки 
 Sportler-Visitenkarte von Uwe-Jens Mey
 Uwe-Jens Mey 
 Uwe-Jens Mey

Персоналии по алфавиту
Конькобежцы ГДР
Конькобежцы Германии
Конькобежцы по алфавиту
Олимпийские чемпионы по конькобежному спорту
Олимпийские чемпионы от ГДР
Олимпийские чемпионы от Германии
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1988 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1992 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1988 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1984 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1988 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1992 года